KFO kan avse

 Kommunfullmäktiges ordförande
 Kungliga Filharmoniska Orkestern
 Arbetsgivarföreningen KFO